

Geografia 
 Cantone di Revin – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Charleville-Mézières
 Revin – comune francese nella regione del Grande Est
 Revin Khutor – località rurale nel Kamyzjakskij rajon, Russia europea

Persone 
 Sergej Nikolaevič Revin – ex cosmonauta russo